Pas del Nord-oest (del seu nom en anglès Northwest Passage), ruta de navegació que segueix la costa nord del Canadà
 Model numèric de predicció meteorològica (del seu nom en anglès Numerical Weather Prediction), mètode de pronòstic meteorològic fent servir models matemàtics
 N.W.P. també és l'acrònim de Nicolaas Wilhelmus Posthumus, historiador econòmic i politòleg neerlandès